Ariel Behar e Gonzalo Escobar erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Dustin Brown e Andrea Vavassori hanno sconfitto Roman Jebavý e Adam Pavlásek con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Romain Arneodo  /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale)
  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (finale)

  Dustin Brown /  Andrea Vavassori (campioni) 
  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornes (primo turno)

Wildcard 

  Andrea Basso /  Gianmarco Ferrari (primo turno)

  Matteo Gigante /  Giulio Zeppieri (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Genoa Open Challenger 2022